Новочеркасская — название ряда объектов:

 «Новочеркасская» — станция Петербургского метрополитена
 Новочеркасская ГРЭС — тепловая электрическая станция в Новочеркасске
 Новочеркасская епархия — епархия Русской православной церкви, существовавшая в 1829-1943 годах
 Новочеркасская забастовка — то же, что и Новочеркасский расстрел

См. также 

 Новочеркасск
 Новочеркасский